Тичинський — прізвище.

 Тичинський Богдан Михайлович (1915—1941) — коломийський окружний провідник ОУН протягом 1939—1940.
 Себастіян Міхал Тичинський (1799—1853) — польський римо-католицький священик, ректор Львівського університету (1849—1850).

Див. також
 Тичинська